Chêm Co kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ze Cuo, sjö, Tibet, 
 Chêm Co (sjö i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar